Кочеткова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: Кочеткова, Валентина Алексеевна (урождённая Ушакова; 1925—2012) — советская и российская актриса.
 Кочеткова, Вероника Ивановна (1927—1971) — советский учёный, основоположница палеоневрологии.
 Кочеткова, Дина Анатольевна (род. 1977) — советская и российская спортсменка (спортивная гимнастика).
 Кочеткова, Мария (род. 1984) — российская и американская артистка балета.
 Кочеткова, Нонна Геннадьевна (урождённая Пушкарёва; род. 1962) — тренер сборной Испании по подводному плаванию.
 Кочеткова, Ольга Николаевна (род. 1979) — российская пловчиха.
 Кочеткова, Тамара Ивановна (род. 1933) — советский, российский акушер-гинеколог.
 Кочеткова, Юлия (в замужестве Мовсесян; род. 1981) — российская, словацкая и чешская шахматистка.